Báthory-vár (Nyírbátor)
 Báthori-várkastély (Ötvöskónyi)
 Báthory-vár (Szilágysomlyó)